Röttel ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Röttel († 1450), Bischof von Brixen
 Karl Röttel (1939–2020), deutscher Autor und Grenzsteinforscher